Harbord steht für:

 Harbord (Australien), eine Stadt in Australien
 Harbord-Gletscher, Gletscher an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Harbord-Gletscherzunge, Verlängerung des Harbord-Gletschers ins Rossmeer

Harbord ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Harbord-Hamond, 11. Baron Suffield (1922–011), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Charles Harbord, 6. Baron Suffield (1855–1924), britischer Offizier und Politiker der Conservative Party, Oberhausmitglied
 James Harbord (1866–1947), US-amerikanischer Generalleutnant
 Richard Harbord-Hamond, 10. Baron Suffield (1865–1951), britischer Admiral und Peer